Jeżewo ist Name mehrerer Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Jeżewo (Kętrzyn)
 in der Woiwodschaft Großpolen in der Gemeinde Borek Wielkopolski
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, siehe Jeżewo (Powiat Świecki)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in der Gemeinde Łabiszyn
 in der Woiwodschaft Łódź in der Gemeinde Zgierz
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gemeinde Nowy Duninów
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gemeinde Płońsk
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gemeinde Pułtusk
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gemeinde Zawidz
 in der Woiwodschaft Pommern in der Gemeinde Łęczyce

Siehe auch:
 Namensbestandteil ist das Wort in den Ortschaften Jeżewo-Wesel, Nowe Jeżewo sowie Stare Jeżewo